Dactylopetalum est un genre botanique de la famille des Rhizophoraceae.

Liste d'espèces 
Selon  :
 Cassipourea barteri (Hook.f. ex Oliv.) Engl. & Brehmer
 Cassipourea gummiflua Tul.
 Cassipourea nialatou Aubre'v. & Pellegr

Selon  :
 Dactylopetalum barteri
 Dactylopetalum ellipticifolium
 Dactylopetalum verticillatum

Selon  (Attention liste brute contenant possiblement des synonymes) :
 Dactylopetalum barteri Hook. f.
 Dactylopetalum dinklagei Engl.
 Dactylopetalum ellipticifolium Arènes
 Dactylopetalum gummifluum (Tul.) B.D. Jacks.
 Dactylopetalum kamerunense Engl.
 Dactylopetalum parvifolium Scott-Elliot
 Dactylopetalum rogersii S. Moore
 Dactylopetalum sericeum Engl.
 Dactylopetalum sessiliflorum Benth.
 Dactylopetalum ugandense Stapf
 Dactylopetalum verticillatum (N.E. Br.) Schinz

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 
 

Genre d'Angiospermes (nom scientifique)
Malpighiales